L'expression France-Afrique semble avoir été employée pour la première fois, en 1955, par l’ancien président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, pour définir les bonnes relations avec la puissance colonisatrice française, dont il était député, tout en militant pour l'indépendance de son pays. Au départ un concept « positif » dans l'esprit de l'inventeur du mot, c'est devenu un concept péjoratif depuis la parution du livre de François-Xavier Verschave.  

Françafrique peut désigner :
 La  Françafrique, réseaux d'influence français en Afrique, occulte et non-officiel, désignant une composante extra-diplomatique et économique des relations entre la France et des pays africains, qui n'étaient que des colonies jusqu'à la fin des années 1950.
 Françafrique, titre principal du livre de François-Xavier Verschave Françafrique, le plus long scandale de la république. Dénonce le néocolonialisme français.
 Françafrique, titre d'un album de reggae de Tiken Jah Fakoly, sorti en 2002 écrit en collaboration avec François-Xavier Verschave.
 Françafrique, titre d'un documentaire de Patrick Benquet, diffusé sur France 2 en deux parties les 9 et  (conseiller historique Antoine Glaser), de la société de production Compagnie des Phares et Balises.

Références